Het (ongelimiteerde) wereldsnelheidsrecord op land (voor auto's) heeft een lange geschiedenis. Sinds de uitvinding van de automobiel, heeft men getracht zo snel mogelijk met deze wagens te gaan.

Autosportlijsten
Wereldrecord